Алексе́й Тарака́нов:
 Тараканов, Алексей Витальевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Тараканов, Алексей Иванович (1678—1760) — генерал-аншеф, сенатор, губернатор Смоленска.
 Тараканов, Алексей Фёдорович (1912—1971) — Герой Советского Союза.